Sinaï (Bijbel), de berg waarop Mozes volgens de Hebreeuwse Bijbel de tien geboden kreeg
 Sinaï (schiereiland), een schiereiland in het noordoosten van Egypte
 Sinaïberg, een berg op het gelijknamige schiereiland
 Sinaïgebergte, een gebergte op het gelijknamige schiereiland
 Sinaïwoestijn, een woestijn op het gelijknamige schiereiland
 Sinai (South Dakota), een plaats in de VS

Sinai of Mount Sinai is ook de naam van een groot aantal (meestal joodse) ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en begraafplaatsen, waaronder:
 het Mount Sinai-ziekenhuis in New York
 het Sinai Centrum in Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam en Utrecht
 het Sinai-ziekenhuis in Haifa